В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Ненсі Гюнтер (фінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Бетті Стеве (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973